Hrvatska
 Osoje (Dicmo), selo u općini Dicmo (kod Splita)

BiH:
 Osoje (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Osoje (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Osoje (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš